skrytek (Cryptothele) – rodzaj porostów
 skrytek (Aphanes) – rodzaj roślin